Polymath peut désigner :
 le mot anglais pour polymathe; 
 Polymath, roman de John Brunner;
 le projet Polymath, un projet collaboratif en mathématiques.